Ел Текахете има више значења:

 Ел Текахете (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Текахете (Тенампулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Текахете (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Текахете (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику